Carabao steht für:

 Carabao (Wasserbüffel), eine domestizierte Wasserbüffelrasse
 Carabao (Band), thailändische Rockband
 Aed Carabao (* 1955), thailändischer Musiker
 Carabao Energy Drink, thailändischer Getränkehersteller
 Carabao Cup, englischer Fußball-Pokalwettbewerb, siehe EFL Cup

Siehe auch 
 Carabao Island (Begriffsklärung)